

Persone
 Alex Rusconi, propr. Alessandro Rusconi (1975) - scrittore italiano
 Antonio Lamberto Rusconi (1734 - 1825) - cardinale e vescovo cattolico italiano
 Antonio Rusconi (1829 - 1889) - avvocato, storico e archeologo italiano
 Antonio Rusconi (1958) - politico italiano
 Benedetto Rusconi (1460 - 1525) - pittore italiano
 Camillo Rusconi (1658 - 1728) - scultore italiano
 Edilio Rusconi (1916 - 1996) - editore, giornalista, scrittore e produttore cinematografico italiano
 Edoardo Rusconi, detto Dodo (1946) - ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Gian Enrico Rusconi (1938) - storico, politologo e filosofo italiano
 Gianna Rusconi (1920 - ?) - cestista italiana
 Giorgio Rusconi (circa 1470 - 1522) - editore e tipografo italiano
 Giovanni Rusconi (? - 1412) - vescovo cattolico italiano
 Giovanni Antonio Rusconi (tra 1500 e 1505 - 1578) - architetto e pittore italiano
 Giuseppe Rusconi (1688 - 1758) - scultore svizzero
 Ludovico Rusconi Sassi (1678 - 1736) - architetto italiano
 Marisa Rusconi (1934 - 1999) - scrittrice e giornalista italiana
 Stefano Rusconi (1968) - ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano

Altro
Premio del Giovedì Marisa Rusconi – premio letterario ad opere prime di narrativa
Rusconi – famiglia nobile di Como
Rusconi Libri – casa editrice italiana
Villa Rusconi-Clerici – edificio di Pallanza, frazione del comune di Verbania, provincia di Verbano-Cusio-Ossola